Az 1989-es 1. divisjon volt a 45. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont a Lillestrøm csapata nyerte, a bajnokság történetében ötödjére.

Tabella

Osztályozó

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Mini Jakobsen (Rosenborg) – 18 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok